Gateway (netwerk)
Gateway (bedrijf), voormalig computerbedrijf (eerst Gateway 2000)
Gateway (film), een film van Alfred L. Werker
Gateway (Alaska)
Gateway (Florida)
Gateway (Arkansas)
Gateway Arch, monument in St. Louis, VS
Gateway of India, monument in Mumbia, India
Gateway International Raceway
Gateway (Marvel Comics)
Lunar Orbital Platform-Gateway (ruimtestation)